Tim Hortons Brier 2013 – mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu. Odbyły się między 2 a 10 marca 2013 w Edmonton, Alberta, w Rexall Place. 

Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Ontario. Zwycięzca wystąpił na Mistrzostwach Świata 2013 w Victorii.

Były to trzynaste mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu organizowane w Albercie i czwarte, które rozegrane zostały w Edmonton.

Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Northern Ontario (Brad Jacobs), którzy w finale pokonali 11:4 Manitobę (Jeff Stoughton). Ostatni raz zawodnicy z tej części Ontario triumfowali w mistrzostwach Kanady 28 lat wcześniej, wówczas złote medale wywalczył Al Hackner. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa Glenna Howarda.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
2 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 8718

Sesja 2. 
2 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: 9947

Sesja 3. 
3 marca 2013; 8:30; Liczba widzów: 7626

Sesja 4. 
3 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 8173

Sesja 5. 
3 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: 8254

Sesja 6. 
4 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 7148

Sesja 7. 
4 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: 5815

Sesja 8. 
5 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 7105

Sesja 9. 
5 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: 6547

Sesja 10. 
6 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 6731

Sesja 11. 
6 marca 2013; 19:30; Liczba widzów: 7094

Sesja 12. 
7 marca 2013; 8:30; Liczba widzów: 7590

Sesja 13. 
7 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 8845

Sesja 14. 
7 marca 2013; 19:30; Liczba widzów: 8642

Sesja 15. 
8 marca 2013; 8:30; Liczba widzów: 10178

Sesja 16. 
8 marca 2013; 13:30; Liczba widzów:

Sesja 17. 
8 marca 2013; 19:30; Liczba widzów: 11855

Runda finałowa

1-2 
9 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 9937

3-4 
9 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: 10432

Półfinał 
10 marca 2013; 8:30; Liczba widzów: 8944

Mały finał 
10 marca 2013; 13:30; Liczba widzów:

Finał 
10 marca 2013; 18:30; Liczba widzów:

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 The Brier

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa Tim Hortons Brier 2013

2013 w curlingu
2013